Арнольд Кац:
 Кац, Арнольд Михайлович (1924—2007) — советский и российский дирижёр, педагог.
 Кац, Арнольд Моисеевич (1909—1953) — советский инженер и теоретик в динамике и прочности машин.